Яков Сергеевич Ломкин (род. 30 мая 1978, Хабаровск, СССР) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Главный режиссёр Государственного русского драматического театра Удмуртии с 2017 года.

Биография 
В 1999 году окончил ГИТИС (мастерская Бориса Морозова), после чего был принят в труппу театра «Сатирикон».

Также участвует в постановках «Независимый театральный проект», театральной кампании «Свободная сцена», театра «Smile :)» и др.

На фестивале «Амурская осень» 2011 в Благовещенске за спектакль «Всё о мужчинах» Яков Ломкин был назван лучшим театральным режиссёром.

С 2013 года — преподаватель кафедры актерского мастерства «Театральной школы Константина Райкина».

Весной 2015 года на 13-м Международном молодежном театральном фестивале «Левый берег» спектакль «Дримз of love» выиграл в номинации «Лучшее пластическое решение спектакля».

С 18 августа 2017 года — главный режиссёр Государственного русского драматического театра Удмуртии.

Творчество

Театральные постановки 
 27 марта 2009 (режиссёрский дебют) «Две стрелы» (А. Володин), «Театр Юных Москвичей» ТЮМ — ТЮМ
 15 мая 2010 года «Оглянись во гневе» (Джон Осборн) — Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
 24 сентября 2010 года «Другие» по пьесе «За закрытыми дверями…» (Жан-Поль Сартр) — Антреприза
 02 декабря 2010 года «Белый кролик» (Мэри Чейз) — «Смайл Театр»
 11 апреля 2011 года «Всё о мужчинах» (Миро Гавран) — Театральная компания «Свободная сцена»
 01 октября 2012 года мюзикл «Сколько стоит любовь…»
 08 ноября 2012 года «Средства от наследства» — Театр Сатиры
 08 го апреля 2013 года «Отелло» (У.Шекспир)- Театральная компания «Свободная сцена»
 04 октября 2014 года «Укрощение» (У. Шекспир) — Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
 09 апреля 2015 года «Дримз of love» («Страшные истории о любви.») (М.Павича)
 16 октября 2015 года «Чеховские женщины» (по ранним рассказам А. П. Чехова) — Высшая Школа Сценических Искусств Константина Райкина (ВШСИ)
 01 апреля 2016 «Басни. Крылов.» (И. А. Крылов) — детский театр «Премьерского лицея»
 24го июня 2016 года «Чехов. Водевиль. Навсегда…» (А. П. Чехов) — Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
 09 декабря 2016 года «Кроткая» — Культурный центр «Хитровка»
 31 апреля 2017 года «Покровские ворота» (Л. Зорин)
 09 июня 2017 года эскиза спектакля «Западня» (А. Королевский) — в рамках 30го фестиваля современной драматургии СТД совместно с Рязанским Театром Драмы.
 16 декабря 2017 года «Дело Мадам Пельц» (по пьесе М.Булгакова «Зойкина квартира»)
 19 января 2018 года «Эгоисты» (по пьесе ДЖ. Тобиаса «В поисках истинного Я…») — Рязанский Театр Драмы.
 05 апреля 2018 года «Старший сын» (А. Вампилов)-  Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова
 20 июня 2018 года «Пьяные» (И. Вырыпаев) — Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
11,12,13 сентября показы эскизов спектаклей и режиссерская читка по пьесам современных Драматургов. "С училища" А.Иванова. "Человек из Подольска" Д. Данилова и "Бессмертный полк" А.Бугрова, Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
 05 октября 2018 года «12 стульев» (И.Ильф и Е Петров) -Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
 21 октября 2018 года «Все о пингвинах» (Ульрих Хуб "У Ковчега в 8 ")
 02 февраля 2019 года «Зимняя сказка» (У. Шекспир) — учебный театр ВШСИ Константина Райкина (мастерская С. В. Шенталинского).
 20 апреля 2019 года «Бешеные деньги» (А. Н. Островский) — Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова
 24 мая 2019 года «Человек из Подольска» (Д. Данилов)
27 октября 2019 года "Квадратура круга" (В. Катаев)
12 декабря 2019 года  "Двенадцатая ночь... или, что угодно…"(У. Шекспир) — Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
6 марта 2020 года "Теленок золотой" (Пьеса Андрея Иванова по роману "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова)— Норильский Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского, Норильск.
5 июля 2020 года онлайн спектакль "Выбрать троих." (Д. Данилов)
18 сентября 2020 года "Не все коту масленица" (А.Н.Островский)
17 декабря 2020 года новая версия «Всё о мужчинах» (Миро Гавран) — Театральная компания «Свободная сцена»
22 декабря 2020 года "Вальмон или Дон Жуан по-французски…" (по роману Шадерло де Лакло "Опасные связи")— Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск.
1 февраля 2021 года "Мария Стюарт" (Фридрих Шиллер) —ВШСИ Константина Райкина.
9 апреля 2021 года "Тень" (Евгений Шварц) — Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова
6-8 мая 2021 года "Когда нибудь мы вспомним это…" (по воспоминаниям великих советских Артистов о войне)—  Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск.
24 сентября 2021 года "Чудики" (Василий Шукшин, инсценировка Алексея Житковского) —  Государственный русский драматический театр Удмуртии, Ижевск.
1 октября 2021 опера "Дон Жуан"(музыка Вольфганг Амадей Моцарт, либретто Лоренцо да Понте)  на сцене ДКиС, Ставрополь.

Роли в театре

Сатирикон 
  — «Лев зимой» Дж. Голдмен. Режиссёр: И. Войтулевич — король Филипп
  — «Гедда Габлер» Г. Ибсен. Режиссёр: Н. Чусова — Йорген Тесман
  — «Шантеклер» Э. Ростан. Режиссёр: К. Райкин — Дятел
  — «Сеньор Тодеро — хозяин» К. Гольдони. Режиссёр: Р. Стуруа — Менеджетто
  — «Эстримадурские убийцы» Х. Мильян. Режиссёр: И. Войтулевич — Энрикке
  — «Маскарад» М. Лермонтов. Режиссёр: В. Авгеев — Князь Звездич
  — «Ричард III» У. Шекспир. Режиссёр: Ю. Бутусов — Лорд Грей, принц Уэльский
  — «Король Лир» У. Шекспир. Режиссёр: Ю. Бутусов — Освальд, дворецкий
  — «Синее чудовище» К. Гоцци. Режиссёр: К. Райкин — Таэр
  — «Ромео и Джульетта» (Меркуцио) Режиссёр: Райкин, Константин Аркадьевич

Независимый театральный проект 
  — «Жестокие танцы» Танцевальный марафон по мотивам романа Хораса Маккоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» — Доктор

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Яков Ломкин на сайте театра «Кино-Театр»
 Яков Ломкин на сайте театра «Сатирикон»
 Яков Ломкин на сайте Русского драматического театра Удмуртии
"Ломки не будет" https://dramteatr18.ru/news/3017
"Принц идет за королем" http://repinlife.ru/yakov-lomkin-princ-idyot-za-korolyom/ 
Яков Ломкин - новый главный режиссер Русского драматического театра и актриса Ирина Дементова о новом сезоне и не только  https://www.izh.kp.ru/radio/26732/3760336/
"И все завертелось". В челябинском театре драмы премьера — «Старший сын» https://obzor174.ru/v-chelyabinskom-teatre-dramy-premera-starshiy-syn
"Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова" https://www.youtube.com/watch?v=SXkDM1Sxp_k
«Если Вы думаете идти актером или продавцом? Идите продавцом!» — Яков Ломкин погрузит Вас в профессию актера и режиссера. http://intherightplace.ru/2017/02/03/если-вы-думаете-идти-актером-или-прода/
"Отплытие на остров Иллирия" https://dramteatr18.ru/news/3367
«Давайте будем получать удовольствие от процесса, а результаты придут!» https://dramteatr18.ru/news/4148
"Сквозь судьбы". Яков Ломкин - актёр театра и кино, режиссёр https://www.youtube.com/watch?v=el6pVX71Ugo
"Пациенты или Граждане?" https://dramteatr18.ru/news/4431
Яков Ломкин и Андрей Иванов сочинили для Норильска “Бендериаду” http://oteatre.info/benderiada-norilsk/
Сегодня в театре премьера. Знаменитые похождения великого комбинатора зрителю представляет режиссёр Яков Ломкин. https://www.gazetazp.ru/news/gorod/42780n-segodnya-v-teatre-premera-znamenityie-pohojdeniya-velikogo-kombinatora-zritelyu-predstavlyaet-rejissr-yakov-lomkin.html
В гостях программы "Зачем" Яков Ломкин - главный режиссёр Государственного Русского Драматического Театра в Ижевске.https://www.youtube.com/watch?v=C3DxBPLWOD8
"Привет, я твой доппельгангер" В Челябинском театре драмы поставили «Тень» Евгения Шварца https://obzor174.ru/v-chelyabinskom-teatre-dramy-postavili-ten-evgeniya-shvarca
«Тень» Шварца в Челябинском драмтеатре: Metallica, стимпанк и немножко Дали https://www.1obl.ru/news/kultura/ten-shvartsa-v-chelyabinskom-dramteatre-metallica-stimpank-i-nemnozhko-dali/
"Яков Ломкин: Парю над городом" https://vm.ru/entertainment/892868-yakov-lomkin-paryu-nad-gorodom
«Жена называла его – Чудик. Иногда ласково»… https://dramteatr18.ru/news/5740
"Бруштейн Александра - Дорога уходит в даль…"  https://akniga.org/brushteyn-aleksandra-doroga-uhodit-v-dal-1
"Каждый из нас по своему - чудик" https://www.youtube.com/watch?v=nrlw59Xh9dc
Начало театрального сезона в Русском театре - сюжет ТК «Моя Удмуртия» Режиссер Яков Ломкин и актриса Екатерина Логинова о премьере спектакля «Чудики» https://www.youtube.com/watch?v=VfQMNpmDx2E&t=102s
ГРАНДИОЗНО, ВЕСЕЛО, ТАЛАНТЛИВО СТАРТОВАЛ 52-Й ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ СТАВРОПОЛЬЯ»https://stapravda.ru/20211002/grandiozno_veselo_talantlivo_startoval_52y_festival_muzykalnaya__174011.html

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Персоналии:Государственный русский драматический театр Удмуртии